Andries ist
 ein männlicher Vorname, siehe Andries (Vorname)

Andries oder Andrieș ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Andries (* 1953), guyanischer Boxer
 Elena Andrieș (* 1994), rumänische Gewichtheberin
 Franz-Leo Andries (1912–1979), deutscher Komponist, Musikproduzent und Schlagertexter
 Nick Andries (* 1990), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Peter Andries (1845–1910), deutscher Kaufmann und Erfinder

Siehe auch:
 Andris